Jetztzeit steht für:

 Gegenwart (allgemein)
 das aktuelle Erdzeitalter Holozän
 Jetztzeit, geschichtsphilosophischer Begriff aus Walter Benjamins Thesen Über den Begriff der Geschichte
 Die Jetztzeit. Immerwährendes Conversations-Lexikon der Gegenwart von Hermann Meynert (1855)